Windeck kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Windeck, Nordrhein-Westfalen – kommun, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Köln, 
 Windeck (Schwarzwald) – berg, Baden-Württemberg, Freiburg Region,

Österrike 

 Windegg (bergstopp i Österrike, Tyrolen), Politischer Bezirk Innsbruck Land, 

Robotskapade Österrikeförgreningar